A T-Creativ márkanév 2008-ban született a Tip-Top'92 Kft. gondozásában, azzal a gondolattal, hogy egy olyan fiatalos, divatos, aktuális design termékcsaládot hozzanak létre, mely minden iskolást megszólít az első osztályosoktól az egyetemistákig.
A kezdetben pár termékből álló kollekció mára jelentős bővülésen ment keresztül, köszönhetően Pap T. András tervezőmunkájának, így akik ezt a márkát választják, majd 200 különböző mintából válogathatnak. A grafikák sokszínűsége mellett a cég  nagyon nagy hangsúlyt fektet a  termékek minőségének folyamatos javítására is, így a gyártás során egyre jobb minőségű alapanyagokat és egyre profibb gyártási technológiákat alkalmaznak. Mindig szem előtt tartják, hogy a T-Creativ magyar márka legyen, ennek megfelelően a teljes tervezési és gyártási fázist magyar cégeknél dolgozó magyar emberek végzik.

További információk 
 http://www.tcreativ.hu
 https://www.facebook.com/T-Creativ-100828053341069/?ref=hl

Márkanevek